Жилинская Ольга Дмитриевна — российский художник, живописец. Член-корреспондент РАХ (Отделение живописи).

Биография 
Ольга Жилинская родилась 6 января 1954 года в Москве, в семье художников Дмитрия и Нины Жилинских.

Окончила Московский художественный институт имени В. И. Сурикова, мастерская К. Д. Тутеволь (1977).

Произведения представлены в музеях современного искусства в Москве, Сочи, в частных собраниях России, Канады, Люксембурга и других стран мира.

Живёт и работает в Москве.

Примечания

Литература 
 Нина Жилинская, Ольга Жилинская, Дмитрий Жилинский. Скульптура. Живопись. Рисунок: Каталог выставки. М., 1997.

Ссылки 
 Жилинская Ольга Дмитриевна
 Нина и Ольга Жилинские. Графика и живопись

Художники России
Члены-корреспонденты РАХ
Выпускники МГХИ им. Сурикова‎